Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département du Val-de-Marne, onze députés sont à élire dans le cadre de onze circonscriptions, soit une de moins que lors des législatures précédentes, en raison du redécoupage électoral.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Impact du redécoupage territorial

Positionnement des partis

Résultats

Analyse

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Henri Plagnol (UMP)

Deuxième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Laurent Cathala (PS)

Troisième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Didier Gonzales (UMP)

Quatrième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Jacques-Alain Bénisti (UMP)

Marie-Odile Perru (DVD) dont la candidature avait été validé par la Préfecture a finalement renoncé à se présenter le .

Cinquième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Gilles Carrez (UMP)

Sixième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Patrick Beaudouin (UMP)

Septième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Olivier Dosne (UMP)

Huitième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Michel Herbillon (UMP)

Neuvième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : René Rouquet (PS)

Dixième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Pierre Gosnat (PCF)

Onzième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Jean-Yves Le Bouillonnec (PS)

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives du Val-de-Marne
 Liste des députés du Val-de-Marne
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références 

Val-de-Marne
2012